Eduardo Bolsonaro – avvocato e politico brasiliano, figlio di Jair Bolsonaro
 Jair Bolsonaro – politico brasiliano e presidente del Brasile
 Michelle Bolsonaro – attivista brasiliana, moglie di Jair Bolsonaro